Kagok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kagok, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Kagok, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar